Водопровід (водогін) — система труб, нагнітальних установок, фільтрів тощо для подавання води до місць споживання.
 Водопровід — пасажирський залізничний зупинний пункт Луганської дирекції Донецької залізниці.

Анатомія 
Водопровід () — анатомічний термін:
 Водопровід мозку — утворення в головному мозку
 Водопровід присінка — канал скроневої кістки

Див. також 
 Водовід